Torraca steht für:

 Torraca, eine Gemeinde in der italienischen Region Kampanien

Torraca ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Torraca (1853–1938), italienischer Romanist, Italianist und Mediävist
 Giorgio Torraca (1927–2010), italienischer Chemiker und Konservator